Keessie of Keesje (Engels: Herbert) is een biggetje dat voorkomt in sommige verhalen in de Duckstad-wereld. Hij is een vriendje van Kwik, Kwek en Kwak en zit ook bij hen in de klas.

Achtergrond 
Keessie kwam voor het eerst voor in The Three Dirty Little Ducks, een verhaal van Carl Barks uit april 1944. In november van dat jaar kwam hij opnieuw voor in Ten cents worth of trouble, eveneens een verhaal van Barks. Pas na 2000 is Keessie met enige regelmaat in het weekblad Donald Duck gaan verschijnen. In de tussentijd kwam hij wel sporadisch en zonder vermelding voor, zoals in het slotplaatje van pagina 13 van Donald Duck nr. 17 van 1982.

Keessie is geen spraakzame jongen; hij zegt vaak niet meer dan "hum jum" of "hmjum". Hij heeft vaak een karakteristieke lolly in de hand en draagt een horizontaal gestreepte trui.
Zijn verjaardag is op de 29e dag van februari.

Externe links 
 Keessie, Duckipedia
 Keessie op donaldduck.nl

Personage uit Donald Duck